Nisís Dhía kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Días, ö, Joniska öarna, 
 Nisí Día, ö, Kreta, Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar